ISO 3166-2:LK is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Sri Lanka.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 9 provincies  -  province (en) / province (fr) / paḷāta (si) / mākāṇam (ta) – en 25 districten  -  district (en) / district (fr) / distrikkaya (si) / mavaṭṭam (ta) -gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat LK voor Sri Lanka, het tweede gedeelte is een één- of tweecijferig nummer (met voorloopnullen).

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Sri Lanka
 .lk

2:LK